Кубок Англии 1955/1956 — 75-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Третий раз в своей истории трофей завоевала команда «Манчестер Сити», обыграв в финале на «Уэмбли» «Бирмингем Сити» со счётом 3:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 19 ноября 1955 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 10 декабря 1955 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 7 января 1956 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 28 января 1956 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 18 февраля 1956 года.

Шестой раунд

Переигровка

Полуфиналы

Финал 

Финал 1956 года прошёл 5 мая на «Уэмбли». «Манчестер Сити» одержал победу над своим соперником со счётом 3:1. В матче был зафиксирован инцидент, когда голкипер «манкунианцев» Берт Траутманн повредил шею в момент «нырка» в ноги нападающему «Бирмингема» Питеру Мерфи. Он заканчивал матч с сильной болью. Позже обследование показало, что у Траутманна был перелом одной из костей шейного отдела.

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1955/56  на Soccerbase.com

1955
Англия
Футбол в Европе в 1955 году
Футбол в Европе в 1956 году
Спорт в Великобритании в 1955 году
Спорт в Великобритании в 1956 году